Хуторское — название населённых пунктов.

Россия 
 Хуторское — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Хуторское — деревня в Бакчарском районе Томской области.

Украина 
 Хуторское — село в Петриковском районе Днепропетровской области.
 Хуторское (быв. Комсомолец) — село в Краснокутском районе Харьковской области.

См. также 
 Хуторское сельское поселение